Barbora Záhlavová-Strýcová ha battuto in finale Anna Karolína Schmiedlová 6–4, 6–2.

Teste di serie 

  Barbora Záhlavová-Strýcová (finale)
  Anna Karolína Schmiedlová (Campionessa)
  Julia Glushko (primo turno)
  Petra Martić (secondo turno)

  Anna-Lena Friedsam (secondo turno) 
  Jovana Jakšić (primo turno) 
  Andrea Hlaváčková (ritiro) 
  Vesna Dolonc (primo turno)

Tabellone

Finals

Top half

Bottom half

Collegamenti esterni 
 

Empire Slovak Open 2014